Брето може да се односи на:

 Брето (Ер), насељено место у Француској, у департману Ер
 Брето (Лоаре), насељено место у Француској, у департману Лоаре